Skalk har flere betydninger:

 Skalk betød oprindeligt en tjener, eller en træl, som endnu ikke var frigivet. Men kom senere til at betyde: Én som (endnu) ikke kan sit håndværk, og endnu senere kom det til at betyde lømmel eller gavtyv: et skældsord. Eksempel: Der stode tre skalke og tænkte et råd (dansk skæmte- eller folkevise).

 Skalk – et arkæologisk tidsskrift, der er udkommet siden 1957.
 Skalk – drengenavn fra Vikingetiden. Skalk Skåning hed en helt, fra Skåne omkring år 800.
 Skalk – tømrerudtryk, også kaldet opskalk. Bl. andre udtryk klods, der støtter en vandret bjælke.
 Skalk – bruges om endeskiven på et brød – er formentlig et jysk dialektord
 Skalke – udsagnsord, "slå skalke på (spær)", for at få tagskægget længere ud.
 Skalke – udsagnsord, at tætne lugerne på et skib og lægge presenning over for at undgå, at vand trænger ind og kille presenning fast.